Euderus — род мелких хальцидоидных наездников из семейства Eulophidae. Эктопаразитоиды и сверхпаразиты насекомых.

Распространение 
Северная Америка, Южная Америка, Евразия, Австралия.

Описание 
Мелкие наездники, длина 1—2 мм. Основная окраска тела (голова, грудь и брюшко) зеленовато-голубая с бронзовым металлическим блеском. Усики самок прикрепляются у нижнего или среднего уровня глаз. Передние крылья широкие; несут три или четыре ряда волосков по апикальному краю (у  их 5).

Биология 
Эктопаразитоиды и гиперпаразиты (сверхпаразиты, так как паразитируют на других паразитах) бабочек (Lepidoptera), жуков (Coleoptera) и ореховторк (Cynipidae).

Систематика 
Включает более 70 видов в мировой фауне, 13 видов в Европе. Таксон Euderus  включают в состав подсемейства Euderinae или Entiinae. Сходен с родами Compare with: Parasecodella, Allocerastichus, Carlyleia.

Список видов

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Эвлофиды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых
Сверхпаразиты